Saladoblanco kan syfta på:

Colombia 

 Saladoblanco (kommun), Huila, 

 Saladoblanco (ort), Huila,